Miejscowości w Polsce:
 Turośń Dolna
 Turośń Kościelna